Віллард Ван Орман Квайн — американський логік та філософ.
 Квайн — комп'ютерна програма, що друкує свій початковий код.
 13192 Квайн — астероїд відкритий у 1997 році.